Эдуа́рд Во́лков:
 Волков, Эдуард Владимирович (род. 1975) — российский хоккеист.
 Волков, Эдуард Петрович (род. 1938) — учёный-энергетик, академик РАН.